Eggeslevmagle (plaats), plaats in Denemarken
 Eggeslevmagle (parochie), parochie in Denemarken